Capu Dealului se poate referi la:
Localități din România:
Capu Dealului, Alba 
Capu Dealului, Gorj
Capu Dealului, Vâlcea
Capu Dealului (Drăgășani), Vâlcea